Бомба́рда — многозначное слово:

 Бомбарда — артиллерийское орудие.
 Бомбарда — тип парусного двухмачтового судна. Использовалось купцами в Средиземном море.
 Бомбарда — элемент рыболовной оснастки для подачи сверхлегких приманок (он же: Сбирулино, Бомбетта и др.).
 Бомбарда — музыкальный инструмент, предок гобоя.
 Бомбарда, Мигель — португальский врач и политик.

См. также 

 Бомбарда Блейкера — британская 29-мм противотанковая и противопехотная мортира-миномёт.
 Бомбардир

Примечания